Боа-Эсперанса (порт. Boa Esperança) — топоним.

 Боа-Эсперанса (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. 
 Боа-Эсперанса (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. 
 Боа-Эсперанса (Эспириту-Санту) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту.